Сордонгнох-Кюеле — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

Республика Саха (Якутия) 
 Сордонгнох-Кюеле — озёра, на левом берегу р. Келе, координаты 68°49' с. ш. 124°29' в. д.
 Сордонгнох-Кюеле — озеро, в левобережье р. Шапка, координаты 63°49' с. ш. 131°43' в. д.
 Сордонгнох-Кюеле — озеро, на левом берегу р. Вилюй, координаты 62°53' с. ш. 113°24' в. д.

См. также 
 Сордонгнох-Кюель

Примечания